Palmanova puede referirse a:
 Palmanova (Baleares), localidad turística perteneciente al municipio español de Calviá, en Mallorca, la mayor de las islas Baleares.
 Palmanova (Italia), municipio de la provincia de Udine, región de Friuli-Venecia Julia, en Italia.